

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Jagielnik – osada wsi Święty Wojciech w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Międzyrzecz
 Jagielnik – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Barwice

Zobacz też 
 Jagielnica, Jagielno